Wandesia är ett släkte av kvalster. Wandesia ingår i familjen Protziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Wandesia